La Temporada 1881 de la Liga Nacional fue la sexta temporada de la Liga Nacional.

Los Chicago White Stockings lograron su tercer campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1881
Estados Unidos en 1881
Deporte en 1881